

Patronyme 
 
 Jérôme Naulais (né en 1951), tromboniste et compositeur français ;
 Marcel Naulais (1923-1997), clarinettiste et chef d'orchestre français.